O Club Sportivo San Lorenzo é um clube de futebol do Paraguai localizado na cidade de mesmo nome, cerca de dez quilômetros da capital, Assunção. Foi fundada em 17 de abril de 1930, em 2018 ascendeu a Primeira Divisão.

Títulos 
 Campeonato Paraguaio (Segunda Divisão)
 1949
 1953
 1960
 1984
 1987
 1994
 2014

 Campeonato Paraguaio (Tercera Divisão)
 2009
 2017

Copa Conmebol 
 Copa CONMEBOL: 1 participação
1999: Primeira fase

Jogadores Notáveis 
  Emilio Ibarra
  Fabio Escobar
  Pedro Benítez
  Cristian Riveros

Ligações externas 
 

Clubes de futebol do Paraguai
Clubes de futebol fundados em 1930